

Юр'єво — село, Смолевицький район, Мінська область

Юр'єво — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Юр'єво — село, Котельницький район, Кіровська область
 Юр'єво — присілок, Митищинський міський округ, Московська область